Сапа может означать:
 Сапа — способ отрытия траншеи, рва или тоннеля для приближения к укреплениям.
 Сапа — река в России, протекает в Тихвинском районе Ленинградской области. Правый приток реки Паши.
 Шапа (Сапа) — город на северо-западе Вьетнама, в провинции Лаокай.
  — древний город.
 Сапа — вьетнамский торговый центр в Праге.
 Сапа (сапка) — одно из названий мотыги.
 Сапа — пресноводная рыба, другое название — белоглазка.

См. также 
 Сап
 Сапы